Křenovka je označení s více významy: 

 křenová omáčka (viz též křen)
 křenová polévka 
 křenová pomazánka
 Křenovka, potok na Kutnohorsku, levý přítok Klejnárky
 Křenovka (měnírna), původní elektrická měnírna pražského železničního uzlu z roku 1927, v roce 2010 přebudovaná na elektrodispečink, na Žižkově na východním zhlaví stanice Praha hlavní nádraží, vedle usedlosti Krenovka
 Křenovka (Beroun), ulice v Berouně od Plzeňské brány na Městskou horu

Podobné označení:
 Krenovka, usedlost s adresou Husitská 42/22 na Žižkově v Praze